Příjmení Grňa, přechýleně Grňová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Josef Grňa (1897–1967) – český právník, profesor brněnské techniky, významný představitel domácího odboje za 2. světové války.
 Ján Grňa (* 1961) – slovenský fotbalista
 Miloslav Petrusek, pseudonym Petr Grňa (1936–2012) – český sociolog, druhý děkan a prorektor Univerzity Karlovy

Podobné články
 Drňa – obec na Slovensku v okrese Rimavská Sobota
 Erik Hrňa (* 1988) – český lední hokejista
 Miroslav Šprňa (1946–2014) – český fotbalista

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení